Lipa je naseljeno mjesto u gradu Livnu, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Geografski položaj 

Nalazi se u Livanjskom polju, 10-ak kilometara južno od grada Livna.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Hercegbosanskoj županiji
Livno